Fente labio-palatine
Muflier à grandes fleurs